Peter George est le nom porté par :
 Peter George (1924-1966), écrivain britannique ;
 Peter George (1929-2021), haltérophile américain ;
 Peter George (1941-2017), économiste et universitaire canadien ;
 Peter George (1986-), joueur de cricket australien.